Minoriten-Kaserne oder Minoritenkaserne bezeichnet eine Kaserne, die nach dem Franziskaner-Orden der Minoriten benannt wurde, meist in profanierten Klosteranlagen:

Münster/Westfalen:
 Garnison Münster#Minoriten-Kaserne, an der Neubrückenstraße nördlich der Apostelkirche, ab 1820 als Kaserne genutzt

Regensburg:
 Franziskanerkloster Regensburg, ehemaliges Minoriten-Kloster am heutigen Dachauplatz in der Altstadt ab 1810 als Kaserne genutzt, nicht gelegen im heutigen Kasernenviertel